Nowomyrhorod (ukrainisch ; russisch ) ist eine Stadt in der Oblast Kirowohrad in der Ukraine mit etwa 12.300 Einwohnern (2016).

Geographie 
Die Stadt liegt rund 50 km nordwestlich der Hauptstadt dieser Oblast, Kropywnyzkyj am Fluss Welyka Wys.

Die Stadtratsgemeinde besteht neben der eigentlichen Stadt noch aus den Dörfern Byrsulowe (Бирзулове) und Likarewe (Лікареве).

Geschichte 

Der Ort wurde 1740 zum ersten Mal als Winterquartier für Kosaken beim Gut „Tresjahy“ (Тресяги) schriftlich erwähnt. In den darauf folgenden Jahren wurde die Gegend von Siedlern aus Myrhorod besiedelt und ab 1752 war die nun Nowyj Myrhorod („Neu-Myrhorod“) genannte Siedlung Hauptstadt der Provinz Neuserbien. 1773 erhielt sie das Stadtrecht, seit 1923 war Nowomyrhorod Hauptstadt des Okrugs Jelisawetgrad, 1959 wurde die benachbarte Stadt Slatopil/Slatopol eingemeindet und die Stadt gleichzeitig Verwaltungssitz des gleichnamigen Rajons Nowomyrhorod.

Bevölkerung 

Quellen:

Söhne und Töchter der Stadt 
 Fürst Jewgeni Petrowitsch Obolenski (1796–1865), russischer Offizier und Dekabrist
 Anna Bilińska (1857–1893), polnische Malerin
 Lasar Brodskyj (1848–1904), ukrainischer Unternehmer, Zuckermagnat, Philanthrop und Mäzen
 Wladimir Dawydow (1849–1925), russischer und sowjetischer Schauspieler
 Grigori Sinowjew (1883–1936), sowjetischer Politiker
 Jakow Baseljan (1925–1990), sowjetischer Filmregisseur

Galerie

Literatur 
 Nowomirgorod, in: Guy Miron (Hrsg.): The Yad Vashem encyclopedia of the ghettos during the Holocaust. Jerusalem : Yad Vashem, 2009 ISBN 978-965-308-345-5, S. 524

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kirowohrad
Rajon Nowomyrhorod
Ghetto